Viktor Carev (ryska: Виктор Николаевич Царёв), född 1939 i Jaroslavl, är en sovjetisk kanotist.

Han tog bland annat VM-guld i K-1 10000 meter i samband med sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 1971 i Belgrad.

Källor 

Världsmästare i kanotsport
Sovjetiska kanotister
Personer från Jaroslavl
Män
Levande personer